A Vásárosnaményi kistérség kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, központja: Vásárosnamény.

Települései

Fekvése

Története

Nevezetességei

Külső hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 

Magyarország kistérségei